Thomas Remengesau ist der Name folgender Personen:

* Thomas Remengesau, Sr. (Thomas Ongelibel Remengesa; 1929–2019), palauischer Politiker, Präsident 1985 und 1988
 Thomas Remengesau Jr. (Thomas Esang Remengesau; * 1956), palauischer Politiker, Präsident 2001 bis 2009 und ab 2013